Антипараллельность:

 В геометрии — см. Антипараллельные прямые.
 В векторной алгебре и её приложениях два вектора называют антипараллельными, если они коллинеарны и противоположно направлены.